En la mitología griega, Asio es el nombre de participantes en la guerra de Troya:

 Un jefe de los aliados troyanos que acudieron desde la zona del estrecho de los Dardanelos. Era hijo de Hirtaco y Arisbe, la hija de Mérope y primera esposa del rey Príamo. Asio condujo al contingente de un grupo de ciudades a ambos lados del Helesponto, que incluía a Arisbe, Percote, Abidos y Sesto.  Esta última era la única ciudad del lado europeo (norte) de los Dardanelos, estando el resto situado en el lado asiático (sur). El propio Asio residía en la ciudad de Arisbe, junto al río Selleis. Asio tenía un hermano llamado Niso, según Virgilio. Asio y Niso lucharon en Troya como aliados de Príamo. Durante el asalto a las murallas aqueas, Asio fue el único soldado que no oyó a Héctor y Polidamante, y no bajó de su carro. Asio murió a manos del rey Idomeneo durante el asalto.
 Un jefe frigio, hijo del rey Dimante y hermano de la reina Hécuba de Troya. Asio tenía dos hijos llamados Adamante y Faenops, según Homero. Asio pertenecía a una tribu de frigios que residía junto al río Sangario. En la Ilíada se dice que Apolo tomó la forma de Asio para animar a Héctor a luchar con Patroclo. Este Asio no muere en el relato de la Ilíada, pero Dictis Cretense dice que Áyax lo mató.

Referencias 

Combatientes en la guerra de Troya
Personajes de la Ilíada
Héroes de la mitología griega